Cesareia () foi o nome dado em honra de César a várias cidades do Império Romano. Pode referir-se a:
Caiseri — cidade da Anatólia Central (Turquia) antigamente designada Cesareia ou Cesareia Mázaca
Cesareia Marítima — capital da província romana da Palestina
Cesareia (Israel) — subúrbio moderno próximo às ruínas de Cesareia Marítima
Banias — também chamada Cesareia de Filipe e Cesareia Pânias; antiga cidade na região dos montes Golã, em território disputado entre Israel e a Síria
Anazarbo — antiga cidade da Cilícia destruída no , também conhecida como Cesareia no Anazarbo (Caesarea ad Anazarbum)
Xaizar — antiga cidade na Síria, a que os cruzados por vezes chamavam Cesareia da Síria, possivelmente por confundirem o nome com o de Cesareia Mázaca

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história